Formalismo russo – scuola di critica letteraria sviluppatasi tra il 1914 e il 1915
 Futurismo russo – movimento artistico e culturale sviluppatosi in Russia agli inizi del XX secolo
 Raggismo – evoluzione del futurismo russo
 Cinema russo d'avanguardia – periodo della storia del cinema russa